Rogovin ist der Nachname von:

 Milton Rogovin (1909–2011), US-amerikanischer Fotograf
 Saul Rogovin (1923–1995), US-amerikanischer Baseballspieler
 Vadim Rogovin (1937–1998), russischer Historiker

siehe auch: Rogowin